

Plaatsen
Tsjechië
 Kozlov (okres Žďár nad Sázavou)
 Kozlov (okres Havlíčkův Brod)
 Kozlov (okres Jihlava)
 Kozlov (okres Olomouc)
Rusland
 Mitsjoerinsk, voor 1939 Kozlov

Personen
Pjotr Kozlov (1963-1935), een Russisch ontdekkingsreiziger in Mongolië en Tibet

Doorverwijspagina
Vladimir Kozlov, de persoonsnaam van verschillende bekende Russen